Abd-al-Qàdir forma part del nom de molts personatges:

 Abd el-Kader (1808 - 1883), emir de Mascara a Algèria, líder de la resistència als francesos.
 Abd-al-Qàdir al-Jilaní (1077 - 1166), xeic sufí fundador de l'orde dels qadiriyya
 Abd-al-Qàdir al-Quraixí, professor de jurisprudència egipci del segle XIV
 Abd-al-Qàdir al-Fassí (1599 -1680), sufí marroquí
 Abd-al-Qàdir ibn Úmar al-Baghdadí, filòleg àrab del 
 Abd-al-Qàdir Dihlawí, teòleg indi del

Notes